Hornberg ist Name oder Namensbestandteil folgender geographischer Objekte:

 Hornberg BE, Gegend in der Gemeinde Saanen, Kanton Bern

Ortschaften in Baden-Württemberg:
 Hornberg, Stadt im Ortenaukreis
 Hornberg (Altensteig), Stadtteil von Altensteig, Landkreis Calw
 Hornberg (Öhringen), Weiler im Stadtteil Cappel von Öhringen, Hohenlohekreis; siehe Cappel (Öhringen) #Geschichte,
 Hornberg (Fichtenberg), Weiler der Gemeinde Fichtenberg, Landkreis Schwäbisch Hall
 Hornberg (Herrischried), Gemeindeteil von Herrischried, Landkreis Waldshut
 Hornberg an der Jagst, Stadtteil von Kirchberg an der Jagst, Landkreis Schwäbisch Hall

Ortschaften in Österreich:
 Hornberg (Gemeinde Dimbach), Ortschaft von Dimbach, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Hornberg (Gemeinde Höfen), Ortschaft von Höfen, Bezirk Reutte, Tirol
 Hornberg (Gemeinde Innervillgraten), Ort bei Innervillgraten, Bezirk Lienz/Osttirol, Tirol

Baulichkeiten in Baden-Württemberg:
 Burg Hornberg (Altensteig), Burg in Altensteig, Landkreis Calw
 Burg Hornberg (Neckarzimmern), Burg in Neckarzimmern, Neckar-Odenwald-Kreis
 Burgstall Hornberg, überbauter Burgstall der Burg Hornberg in Cappel-Hornberg (Öhringen), Hohenlohekreis
 Schloss Hornberg (Hornberg an der Jagst), schlossähnliche Burganlage in Hornberg an der Jagst (Kirchberg an der Jagst), Landkreis Schwäbisch Hall
 Schloss Hornberg (Schwarzwald), Schlossruine bei der Stadt Hornberg, Ortenaukreis
 Burg Althornberg, Burgstall bei Althornberg (Triberg im Schwarzwald), Schwarzwald-Baar-Kreis
 Segelfluggelände Hornberg, Segelfluggelände auf dem Kalten Feld (Schwäbische Alb), nahe Degenfeld, Ostalbkreis
 Hornbergbecken, Oberbecken des Pumpspeicherkraftwerks Wehr im südlichen Schwarzwald bei Herrischried, Landkreis Waldshut

Berge (sortiert nach Höhe):
 Hornberg (Schwäbische Alb) (698,2 m), auf der Schwäbischen Alb, nahe Degenfeld (Schwäbisch Gmünd), Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Hornberg (Virngrund) (584,2 m), höchster Berg bzw. Bergkamm des Virngrunds, bei Ellenberg, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Hornberg (Frankenhöhe) (554,0 m), höchster Gipfel der Frankenhöhe, bei Schnelldorf, Landkreis Ansbach, Bayern
 Hornberg (Abtsgmünd) (497,7 m), bei Abtsgmünd im Albvorland, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Hornberg (Satteldorf) (467,1 m), Hügel vor der Crailsheimer Hardt bei Satteldorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Hornberg (Dautphetal) (451,0 m), in den Damshäuser Kuppen, bei Friedensdorf (Dautphetal), Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Hornberg (Breisgau) (356,9 m), im Breisgau, bei Kollmarsreute (Emmendingen), Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Hornberg (Sulmer Bergebene) (bis etwa 300 m), Nordostsporn der Sulmer Bergebene auf der Gemarkung von Brettach, Gemeinde Langenbrettach, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Hornberg (Framersheim) (273,3 m), im Alzeyer Hügelland, bei Framersheim, Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz

noch ohne Höhe:
 Hornberg (Unternesselbach), Erhebung in Unternesselbach, Stadt Neustadt an der Aisch, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Hornberg ist der Name von Adelsgeschlechtern und ein Familienname:
 Hornberg (schwäbisches Adelsgeschlecht), schwäbisches Adelsgeschlecht
 Hornberg (Adelsgeschlecht, Schwarzwald), Adelsgeschlecht im Schwarzwälder Gutachtal
 Horneck von Hornberg, Adelsgeschlecht
 Christoffer Hornberg († nach 1599), auch: Christopher Horenburg und Christoffer Hornbarch, siehe Christopher Horenbarch

 Antonia Hornberg (* 1991), deutsche Fußballspielerin
 Sabine Hornberg (* 1961), deutsche Erziehungswissenschaftlerin

Siehe auch:
 Gemmingen-Hornberg
 Hornberger
 Hornberger Schießen
 Hornburg
 Hornsberg